Сезон 1922 е дванадесетият и последен сезон на футболен клуб ОЛЛС. Отборът става шампион на Москва в пролетното градско първенство и вицешампион в есенното издание. Спечелената е междуградската Купа „Тосмена“, като на финала е победен тимът на Спорт (Петроград).

Състав

Класиране

Московска футболна лига (пролет)

Московска футболна лига (есен) 

Отборите на КФС и СКЗ са изключени от турнира и извадени от класирането

Източници

Външни препратки 
 Первый титул футболистов
 Състав във footballfacts.ru

1922